Wilhelm Ostermann kan syfta på bland andra:

* Wilhelm Ostermann (1850–1922), tysk pedagog 
 Wilhelm Ostermann (1876–1936), tysk författare